Битва за Британию — сражение 1940 года времён Второй мировой войны. Также может означать:

 Битва за Британию — британский фильм 1969 года режиссёра Гая Хэмилтона.
  — американский фильм 1943 года режиссёра Фрэнка Капры.
  — памятник 1993 года в  (Великобритания).
 Битва за Британию — памятник 2005 года в Лондоне (Великобритания).